Scott Robinson (zanger), een zanger
 Scott Robinson (voetballer), een voetballer